

Települések
 Bosznia-Hercegovina
Brezik falu a Brčkói kantonban 
Brezik falu Kalesija községben a Tuzlai kantonban
Brezik falu Prnjavor községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Brezik falu Srebrenik községben a Tuzlai kantonban
Brezik falu Vareš községben a Zenica-doboji kantonban

 Horvátország
Brezik falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében
Brezik falu Lukács községben, Verőce-Drávamente megyében
Brezik falu Újbakóca községben, Verőce-Drávamente megyében
Brezik Našički falu Nekcse községben, Eszék-Baranya megyében